Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Jakóbczyk – polski koszykarz
 Witold Jakóbczyk – polski historyk